

Прізвище
 Стівен Баєрс Стівен Джон Байєрс (англ. Stephen John Byers; * 13 квітня 1953(19530413), Вулвергемптон, Англія) — британський політик-лейборист.

Топонім

Баєрс-Грін — село поблизу м. Дарем, Англія

Баєрс — місто, штат Канзас
 Баєрс — місто, штат Техас
 Баєрс — переписна місцевість, штат Колорадо